ИРГО, аббревиатура. Может означать:

 ИРГО — Императорское Русское Географическое Общество, название Русского географического общества в период 1850—1917 годов.
 ИРГО — Известия Русского географического общества, старейший российский научный географический журнал.